

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique
 Augusten Burroughs (1965 - ), écrivain américain ;
 Edgar Rice Burroughs (1875 - 1950), romancier américain ;
 George Burroughs (entre 1650 et 1660 - 1692), révérend américain, impliqué dans l'affaire des sorcières de Salem ;
 Huguette Burroughs (1950 - 2005), journaliste canadienne ;
 John Burroughs (1837 - 1921), naturaliste et essayiste américain ;
 Jordan Burroughs (1988- ), lutteur américain ;
 Lorraine Burroughs (1981-), actrice anglaise ;
 Nannie Helen Burroughs (1879-1961), éducatrice, militante des droits civiques, féministe et femme d'affaires afro-américaine ;
 Sean Burroughs (1980- ), joueur de baseball américain ;
 Tim Burroughs (1969_), joueur américain de basket-ball ;
 William Seward Burroughs I (1857-1898), inventeur américain ; 
 William Seward Burroughs II ou William S. Burroughs (1914 - 1997), romancier américain, petit-fils du précédent ;
 William Seward Burroughs III dit William S. Burroughs Jr. ou Billy Burroughs (1947 - 1981), romancier américain, fils du précédent.

Entreprise 
 Burroughs Corporation, constructeur américain d'ordinateurs, de machines à écrire et d'imprimantes.

Prix littéraire 
 Médaille John Burroughs, récompense annuelle américaine.

Homonymie de patronyme